Il singolare del torneo di tennis WTA Bayonne 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva-Fragniere che ha battuto in finale Nathalie Tauziat 6–7, 6–2, 6–3.

Teste di serie

 Manuela Maleeva-Fragniere (campionessa)
 Nathalie Tauziat (finale)
 Mary Pierce (secondo turno)
 Julie Halard (primo turno)

 Rachel McQuillan (semifinali)
 Pascale Paradis-Mangon (semifinali)
 Florencia Labat (secondo turno)
 Stephanie Rehe (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Bayonne 1992